A40 är en motorväg i västra Tyskland. Den går till gränsen till Nederländerna.

Trafikplatser

|}

A040
A040
Listor över avfartsnummer